Ундуэ́с-де-Ле́рда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 43 км². Население — 71 человек (на 2010 год). Расстояние — 140 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая Евфимия Всехвальная.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы